Ernst Zinn ist der Name folgender Personen:

* Ernst Zinn (Philologe) (1910–1990), deutscher Philologe und Germanist
 Ernst Zinn (Architekt) (* 1929), deutscher Architekt und Baubeamter